Pintor peut faire référence à:

Patronymie

 Arturo Pinna Pintor (1867-1951) - médecin italien ;
 Elisabetta Pintor (1953) - journaliste et traductrice italienne ;
 Fortunato Pintor (1877-1960) - bibliographe et bibliothécaire italien ;
 Giaime Pintor (1919-1943) - journaliste et écrivain antifasciste italien ;
 Giaime Pintor (1950-1997) - journaliste et critique musical italien.
 Giovanni Siotto Pintor (1805-1882) - homme politique, avocat et magistrat italien.
 Lenny Pintor (2000) - footballeur français.
 Luigi Pintor (1882-1925) - juriste et homme politique italien.
 Luigi Pintor (1925-2003) - Journaliste, écrivain et homme politique italien.
 Pietro Pintor (1880-1940) - général italien.
 Sergio Pintor (1937-2020) - évêque italien.

Autres
 El Pintor - Album du groupe Interpol  de 2014